Гнездовое  — топоним (тип: лимноним)  в России.

Чукотский автономный округ 
 Гнездовое — озеро, левобережье р. Препятствия, координаты 64°23' с. ш. 177°02' в. д., код ГКГН 600226.
 Гнездовое — озеро, левобережье р. Ёонайвеем, координаты 65°53' с. ш. 174°59' з. д., код ГКГН 768680.

См. также 
 Гнездовая
 Гнездовые
 Гнездовый